Ersi Sotiropoulos (* 1953 Patra) je řecká spisovatelka, žijící v Athénách.

Dílo 
Sotiropoulos publikovala více než tucet knih fikce i poezie. Její práce byla přeložena do mnoha jazyků a vyhrála několik domácích i zahraničních cen. Vyznamenané knihy zahrnují Zigzag through the Bitter Orange Trees (do angličtiny přeložil Peter Green), což byla také první kniha, která vyhrála jak Řeckou národní cenu (Greek national prize), tak hlavní knihu v soutěži kritiků (Greece's leading book critics' award). What’s Left of the Night (přeložila Karen Emmerich) vyhrála v roce 2017 Prix Méditerranée Étranger ve Francii. Emmerich také přeložila její sbírku krátkých povídek Landscape with Dog.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Ersi Sotiropoulos na Prague Writers Festival (česky)

Řečtí básníci
Novořečtí spisovatelé
Narození v roce 1953
Narození na Peloponésu
Žijící lidé
Muži